Чебии — кенийская фамилия.

Известные носители 
 Чебии, Абрахам (род. 1979) — кенийский бегун на длинные дистанции.
 Чебии, Даниэль — кенийский бегун на длинные дистанции.
 Чебии, Джонстон — кенийский бегун на длинные дистанции.
 Чебии, Жаклин — кенийская бегунья на средние дистанции.
 Чебии, Рубен — кенийский бегун на длинные дистанции.
 Чебии, Самсон — кенийский бегун на длинные дистанции.
 Чебии, Сильвестр — кенийский бегун на длинные дистанции.
 Чебии, Эзекиль — кенийский бегун на длинные дистанции.